My Favourite Faded Fantasy – trzeci album studyjny irlandzkiego pieśniarza, Damiena Rice'a, wydany w 2014 roku.

Lista utworów 
Wszystkie utwory napisał Damien Rice.

Wersja specjalna (Limited edition box set bonus track)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Warner Music Poland
Albumy muzyczne wydane w roku 2014